Ontologija se nanaša na znani osebnosti:

 Ontologija - filozofska disciplina, ki se ukvarja s temelji realnosti (bit, bivajoče, substamca, vzrok,...) 
 Ontologija (informatika) - množice konceptov z nekega področja in hkrati razmerij med njimi, ki se uporabljajo v informacijski tehnologijah